Пётр Аге́ев:
 Агеев, Пётр (схиигумен Парфений; 1806—1878) — игумен, Русской Православной церкви, настоятель Николо-Берлюковской пустыни (1856—1860) и основатель миссионерского Гуслицкого Спасо-Преображенского монастыря (1858—1872).
 Агеев, Пётр Васильевич (род. 1959) — советский и узбекистанский футболист.
 Агеев, Пётр Григорьевич (1913—1947) — Герой Советского Союза.